Кубок Австрії з футболу 1995–1996 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вперше здобув Штурм.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2-22 серпня 1995

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 1995

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 1995

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 вересня 1995

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 1995

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 вересня 1995

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 1995

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 1995

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 1995

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 листопада 1995

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 травня 1996

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1995—1996
Австрія
Австрія
1995 в австрійському спорті
1996 в австрійському спорті